Ольга Михайловна Майсурян (настоящая фамилия — Пугинян) (; 7 марта 1871, Тифлис, Кавказское наместничество, Российская империя — 3 августа 1931, Тифлис, Грузинская ССР, СССР), армянская и советская  театра и кино, театральный деятель. Заслуженная артистка Грузинской ССР (1930).

Биография 
Дебютировала в 1895 году на русской сцене в Тифлисе, с 1900 года играла на армянских сценах. Зарекомендовала себя, как выдающийся мастером национального сценического искусства.

Выступала в крупных городах Закавказья и Северного Кавказа, в 1912 году — в Москве на сцене Армянской драматической студии и Санкт-Петербурге.

Одна из основателей армянской драматургии в Тбилиси. В 1921 году была в числе основателей Тифлисского государственного театра армянской драмы.

Амплуа — драматическая героиня.

Снималась в кино.

Искусство О. Майсурян отличалось ярко выраженной индивидуальностью, исключительной теплотой и задушевностью переживаний, отточенной формой передачи внутреннего мира своих героинь, высокой сценической культурой.

Избранные роли в театре 
 Офелия, Дездемона, леди Макбет в пьесах Шекспира,
 Кручинина («Без вины виноватые» А. Н. Островского,
 Катерина («Гроза» А. Н. Островского),
 Магда («Родина» Зудермана),
 Зейнаб («Измена» Южина-Сумбатова),
 Раутенделейн («Потонувший колокол» Г. Гауптмана),
 Трильби («Трильби» Г. Ге),
 Луиза («Коварство и любовь» Ф. Шиллера),
 Маргарита Готье («Дама с камелиями»),
 Мира Эфрос и Эсфирь («» и «За океаном» Я. Гордина),
 Евгине, Сусан, Маргарит («Евгине», «Намус», «Из-за чести» Ширванзаде),
 Настасья Филипповна («Идиот» по Достоевскому) и др.

Фильмография 
 1922 — «Сурамянская крепость» — Мария, мать Нино и Османа
 1926 — «Намус» — Гюльназ, мать Сусан
 1929 — «Замаллу» — крестьянка.
О. Майсурян известна также своей театрально-общественной работой. Выступала с художественным чтением на армянском и русском языках.

Сын — советский академик ВАСХНИЛ Николай Александрович Майсурян.

Похоронена в Тбилиси в Пантеоне Ходживанка.

Литература 
 Театральная энциклопедия. Том 3 / Глав. ред. П. А. Марков — М.: Советская энциклопедия, 1964.
 «Советская Армения», 30 августа 1931 г.
 «Советское искусство», 1956, N10
 Калантарь Л. А. , Ольга Майсурян, 1961.

Театральные деятели СССР
Театральные деятели Армении
Театральные деятели Грузии
Заслуженные артисты Грузинской ССР
Актрисы немого кино СССР
Актрисы театра СССР
Похороненные в пантеоне Ходживанк